

Хлевниця — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства

Хлевниця – населений пункт в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Джурманець